Justin Gimelstob e Venus Williams erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Piet Norval e Katarina Srebotnik hanno battuto in finale Rick Leach e Larisa Neiland, 6–3, 3–6, 6–3.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Leander Paes /  Lisa Raymond (quarti di finale)
n.a.
 Mahesh Bhupathi /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Mark Woodforde /  Elena Lichovceva (semifinali)
 Cyril Suk /  Caroline Vis (secondo turno)
 Rick Leach /  Larisa Neiland (finale)
 David Adams /  Mariaan de Swardt (quarti di finale)
 Ellis Ferreira /  Debbie Graham (secondo turno)
 Peter Tramacchi /  Olena Tatarkova (secondo turno)

 Tomás Carbonell /  Patricia Tarabini (terzo turno) 
 John-Laffnie de Jager /  Catherine Barclay (terzo turno) 
 Pablo Albano /  Manon Bollegraf (secondo turno) 
 Jim Grabb /  Cătălina Cristea (secondo turno) 
 Daniel Orsanic /  Irina Seljutina (terzo turno) 
 Fabrice Santoro /  Alexia Dechaume-Balleret (secondo turno) 
 Francisco Montana /  Corina Morariu (terzo turno) 
 David Macpherson /  Rachel McQuillan (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 1999